Села:
 Лук'янівка — Київська область, Баришівський район
 Лук'янівка — Київська область, Таращанський район
 Лук'янівка — Миколаївська область, Баштанський район
 Лук'янівка — Миколаївська область, Миколаївський район
 Лук'янівка — Херсонська область, Каховський район
 Лук'янівка  (Нижньосірогозький район) — колишнє село в Херсонській області.

Інше:
 Лук'янівка — місцевість в Києві
 Лук'янівка (Лук'янівська в'язниця, Лук'янівський СІЗО) — в'язниця на Лук'янівці в Києві
 Лук'янівка — річка в Білорусі